Meridiaankijker, een bepaald type telescoop
Meridiaancirkel (kosmologie), uurcirkel